Финал Кубка Шотландии по футболу 1947 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1946/47, в котором встречались клубы «Абердин» и «Хиберниан». Матч состоялся 19 апреля 1947 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этой встрече праздновали футболисты «красных», переигравшие своих оппонентов со счётом 2:1 благодаря мячам Джорджа Хэмилтона и Стэна Уильямса. Единственный гол «Хиберниана» в этой встрече забил Джок Катберсон. Данный трофей стал первым для «Абердина», завоёванным на внутренней арене.

Путь к финалу

«Абердин»

«Хиберниан»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на официальном сайте «Абердина»

1947
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Абердин»
Футбол в Европе в 1947 году
События 19 апреля
Апрель 1947 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1947 году